Wortnetz bezeichnet:
 in der Dokumentationswissenschaft ein kontrolliertes Vokabular, siehe Thesaurus
 in der Informatik und künstlichen Intelligenz ein formales Modell von Begriffen und ihren Beziehungen, siehe Semantisches Netz
 in der Computerlinguistik eine Art von semantischem Netz, siehe Wortnetz (Computerlinguistik)